Le tournoi d'Adélaïde est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1957 se dispute du 21 au .

Angela Mortimer remporte le simple dames. En finale, elle bat Lorraine Coghlan.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Angela Mortimer et Daphne Seeney.

En double mixte, la paire Angela Mortimer et Robert Howe enlève le titre.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis d'Adélaïde

Navigation 

dames 1957
Adelaide
1957 en Australie
Novembre 1957